Кадерцо́не () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тренто области Трентино-Альто-Адидже.

Население составляет 635 человек (2008 г.), плотность населения составляет 35 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 38080. Телефонный код — 0465.

Покровителями коммуны почитаются священномученик Власий Севастийский, празднование 3 февраля, и святой Иулиан Аназарвский, празднование в последнее воскресение июля.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Вайсбах-бай-Лофер, Австрия 
  Сассофельтрио, Италия

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.caderzone.net/

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/